Малютянка () — село, входит в Фастовский район Киевской области Украины.

Почтовый индекс — 08158. Телефонный код — 4598 Занимает площадь 10,274 км².

Находится в Боярской ОТГ после Административно-территориальная реформы 2020 года. Малютянский сельской совет контролирует соседнее село Иванков

Местный совет 
08158, Киевская обл., Фастовский район, с. Малютянка, ул. Победы, 1

Известные люди 
 В селе родился Мельник Яков Иванович — Герой Социалистического Труда.

Ссылки 
 Малютянка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Киево-Святошинского района